Miejscowości w Polsce
 Jatwieź Duża
 Jatwieź Mała

 Na Białorusi
 Jatwieź – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Sopoćkinie
 Jatwieź – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie iwacewickim, w sielsowiecie Kwasiewicze
 Jatwieź – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim, w sielsowiecie Świsłocz
 Jatwieź – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim, w sielsowiecie Subacze